В одиночному розряді тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (фінал)
  Штеффі Граф (переможниця)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
  Раффаелла Реджі (1-ше коло)

 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун (чвертьфінал)
 Гретхен Магерс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. Women's Hard Court Championships